borowiczka – rodzaj grzybów
 borowiczka – wódka z jałowca
 Stanisław Borowiczka (1872-1930) – polski nauczyciel, oficer
 Tadeusz Borowiczka (1876-1934) – polski nauczyciel, oficer

Przypisy